José Pedro Varela, politico uruguaiano
José Pedro Varela (Uruguay), piccola città dell'Uruguay
José Gregorio Varela, presidente venezuelano 1878-79
José Enrique Varela, militare e politico spagnolo
José Luis Varela Lagunas, politico messicano
José Pablo Varela, calciatore uruguaiano
José "Conny" Varela, politico portoricano
José Luis Varela, pugile venezuelano
José Varela, ciclista costaricano
José Varela, calciatore capoverdiano
José Varela, calciatore saotomense
José Varela, regista e attore francese